A saolin jelentheti a következőket:

 Saolin kolostor, más néven Saolin templom: buddhista kolostor Kína Henan tartományában
 Saolin kungfu 
 Saolin ököl

Filmművészet
 Shaolin harcművészete, 1986-os Jet Li-film
 Shaolin foci, 2001-es film
 Shaolin, 2011-es film
 Saolin leszámolás, amerikai rajzfilmsorozat

Kapcsolódó szócikkek 
 Saolin templom (egyértelműsítő lap)